Adrian Kondratiuk (ur. 1993) – polski piłkarz ręczny
 Andrzej Kondratiuk (1936–2016) – polski reżyser
 Daniił Kondratiuk (1896–1956) – radziecki wojskowy
 Gabriel Kondratiuk (ur. 1969) – argentyński malarz
 Janusz Kondratiuk  (1943–2019) – polski reżyser
 Jurij Kondratiuk (1897–1942) – radziecki inżynier

Zobacz też 
 Krystyna Kondratiukowa